Издаја може да се односи на:

 Издаја, основно значење
 Издаја (теленовела)
 Издаја (филм)
 Издаја (филм из 2011)